Хме́левское сельское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Выгоничского района Брянской области. Центр — деревня Хмелево.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Хмелевского, Краснорогского и Сосновоболотского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Выгоничского района
Сельские поселения Брянской области